Halo (strip), strip junakinja DC Comicsa
Halo (videoigra), serijal videogara 
Halo (Beyoncé Knowles), pjesma Beyoncé Knowles
Halo (Machine Head), pjesma sastava Machine Head
Halo (sastav), australski metal sastav
Halo, West Virginia, naselje u SAD-u
Halo (optika atmosfere)
Halo tamne tvari
Galaktički halo
Krater tamnog haloa, vrsta kratera na Mjesecu
Halo prsten (fotografski) (halation ring)
Halo prsten (Jupiterov prsten) (Halo Ring)